

Пембертон — місто, штат Міннесота
 Пембертон — місто, штат Нью-Джерсі
 Пембертон Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі